Název Číměř má více obcí:
 Číměř (okres Jindřichův Hradec) – obec v okrese Jindřichův Hradec
 Číměř (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč

Externí odkazy